Bodzanów ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Bodzanów (Biskupice), Dorf in der Gmina Biskupice, Woiwodschaft Kleinpolen
 Bodzanów (Głuchołazy), Dorf im Powiat Nyski der Woiwodschaft Opole; 
 Bodzanów (Powiat Płocki), Stadt im Powiat Płocki der Woiwodschaft Masowien